62-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 4 по 8 мая 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал французский велогонщик Бриан Кокар из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 18 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 142 гонщика. До финиша доехали 117 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 860 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2016 году
Май 2016 года